Nacido puede referirse a:

 Nacimiento, el momento en que termina la gestación de un ser vivo.
 Otro nombre para forúnculo, una inflamación de la piel.